Marwa ist ein arabischer Name. 

Bekannte Namensträger sind: 
 als weiblicher Vorname:
 Marwa (Sängerin), libanesische Sängerin
 Marwa Hussein (* 1978), ägyptische Hammerwerferin
 Marwa El-Sherbini (1977–2009), ägyptische Handballspielerin, Pharmazeutin und Opfer von Rassismus

 als Familienname:
 Asmita Marwa, indische Modedesignerin
 Dickson Marwa (* 1982), tansanischer Langstreckenläufer
 Emil Marwa, Schauspieler
 Mohammed Marwa (Prediger), muslimischer Prediger in Nordnigeria, Gründer der Maitatsine-Bewegung
 Mohammed Marwa (Politiker), nigerianischer Politiker

Weitere Bedeutungen:
 as-Safā und al-Marwa, zwei Hügel und muslimische Pilgerstätten in Mekka
 Marua, auch Marwa, Hauptstadt der kamerunischen Provinz Extrême-Nord
 Marva (Raga), ein indischer Raga

Siehe auch:
 Merve (Vorname)